Příjmení Stinnett nosí více významných osobností:

 Bobbie Jo Stinnettová (1981–2004) – americká chovatelka krysích teriérů, zavražděná Lisou M. Montgomeryovou
 Robert Stinnett (1924–2018) – americký námořník, fotograf a spisovatel
 Stan Stennett (1925–2013) – velšský komik, herec a jazzový hudebník